Цезерний (Caesernius) е име на римските политици:

 Тит Цезерний Македон, римски конник, прокуратор на Мавретания Cesariensis 107 г.
 Тит Цезерний Квинкциан, суфектконсул 138 г.
 Тит Цезерний Стациан, суфектконсул 141 г.